El término circuito hace referencia a varios artículos:

Telecomunicaciones, electrónica y electricidad
 circuito eléctrico, serie de elementos eléctricos o electrónicos interconectados a través de conductores;
 circuito integrado o circuito eléctrico integrado;
 circuito magnético
 circuito cerrado de televisión
 circuito impreso, aquel en el que los conductores están formados por láminas de material conductor depositado sobre una placa aislante;
 circuito de conmutación, representación gráfica de operaciones lógicas;

Fluidos
 circuito neumático
 circuito hidráulico

Deporte
 circuito de carreras, camino cerrado donde se disputan competiciones automovilísticas y motociclísticas;
 circuito de entrenamiento, combinación de ejercicios aeróbicos y de resistencia realizados cada uno de estos con periodicidad;

Matemáticas
 circuito, recorrido cerrado en un grafo;

Política
 circuito electoral o circunscripción electoral, un sector geográfico que agrupa a la población para los procesos electorales.